KVT steht für:
 Kognitive Verhaltenstherapie
 Kommunaler Versorgungsverband Thüringen
 Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

kvt steht für:
 Lahta (ISO-639-3-Code), eine der karenischen Sprachen

Siehe auch:
 KVT-Fastening

Abkürzung